Полиме́рная улица — улица, расположенная в Восточном административном округе города Москвы на территории района Новогиреево.

История 
Современное название улица получила в 1960 году, до этого она называлась Рабочей.

Расположение 
Полимерная улица начинается как продолжение Кусковской улицы и идёт на северо-восток. Расположена между Перовской и Мартеновской улицами, пересекается с улицами Новотетёрки и Новогиреевской.

Транспорт 
На улице есть одна остановка — «Полимерная ул. — Объединение "Узоры"». Через неё проходят автобусные маршруты № 7, 36, 254, 620.

Метро 
 Станция метро «Перово» Калининской линии — в 1,3 км на северо-запад.

 Станция метро «Новогиреево» Калининской линии — в 2 км на северо-восток.

Железнодорожный транспорт 
 Станция «Кусково» Горьковского направления МЖД — в 1 км на юг.

Примечания